Shop bezeichnet im Allgemeinen ein kleineres Einzelhandelsgeschäft oder einen virtuellen Marktplatz (E-Shop).

Spezielle Shops sind unter anderem:

 Coffeeshops, siehe Café
 Convenience Shops
 Coffeeshops (Niederlande), Headshops, Smartshops und Growshops
 Sexshops
 Onlineshops, siehe Elektronischer Handel

Sonstiges:

 Im DDR-Sprachgebrauch wurden mit Shop fast ausschließlich Intershop-Geschäfte bezeichnet
 Shop ist ein Pseudonym des US-amerikanischen Technoproduzenten Carl Craig

SHOP steht als Abkürzung für:
 Shell Higher Olefin Process, technischer Prozess zur Gewinnung von α-Olefinen

Siehe auch:
 Shoppen
 Schop
 Schopp (Begriffsklärung)